YHWH - o Nome de Deus no Antigo Testamento e no Judaísmo.
Tetragrama (Bíblia) - uma combinação de quatro letras.
Tetragrama (música) - sistema de notação musical com quatro linhas.

Desambiguação